BDY peut faire référence :
  ;
 à la bibliothèque départementale des Yvelines.

Code IATA des aéroports